ORH steht für:
 Bayerischer Oberster Rechnungshof
 Worcester Municipal Airport, Worcester (Massachusetts), USA (IATA-Code)

orh steht für:
 Oroqenisch, Familie Tungusische Sprachen, ISO-639-3-Code

Abkürzung